Максим Сергеевич Ширяев:
 Ширяев, Максим Сергеевич (1988) — российский самбист.
 Ширяев, Максим Сергеевич (1995) — российский футболист.